Сен-Жан-де-Лон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 300 км на південний схід від Парижа, 30 км на південний схід від Діжона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 500 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1014,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сен-Жан-де-Лон на сайті французького Національного інституту географії
 Туристичне бюро муніципалітету Сен-Жан-де-Лон
 Мерія муніципалітету Сен-Жан-де-Лон
 [ Розташування муніципалітету Сен-Жан-де-Лон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кот-д'Ор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Кот-д'Ор